Hildegardis-Gymnasium ist der Name folgender Schulen in Deutschland:

 Hildegardis-Schule Bochum
 St. Hildegardis-Gymnasium in Duisburg
 Hildegardis-Schule Hagen, ein Gymnasium in Hagen
 Hildegardis-Gymnasium Kempten in Kempten (Allgäu)